Кубок УЕФА 2001/02 — 31-й розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Фейеноорд», обыгравший дома в финале «Боруссию Дортмунд», это был для них второй Кубок УЕФА. Этот розыгрыш запомнился знаменитым выходом «Хапоэля Тель-Авив» в четвертьфинал, на пути к которому они оставили за бортом несколько клубов с именем.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Кубке УЕФА 2001/2002 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1995/1996 до сезона 1999/2000 включительно.

Участники 
В розыгрыше Кубка УЕФА 2001/2002 приняли участие 145 команд из 51 ассоциации УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 1999/2000:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 8 (Россия и Чехия): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 9 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 21: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 22 по 49: 2 команды (1 команда от Лихтенштейна)
 Ассоциации, занявшие места с 50 по 51 (Андорра и Сан-Марино): 1 команда

Вне указанных квот в турнире имели право принимать участие следующие команды:
 3 команды из стран, победивших в конкурсе Fair-Play по итогам сезона-2000/2001
 3 победителя Кубка Интертото 2001
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2001/2002
 8 клубов, занявших третьи места в первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2001/2002

Квалификационный раунд
 2 чемпиона ассоциаций Андорра и Сан-Марино
 31 обладатель кубка из ассоциаций 19-49 мест
 33 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 16-49 мест (кроме Лихтенштейна)
 13 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 9-21 мест
 3 клуба из стран-победителей конкурса Fair-Play
Первый раунд
 41 клуб, победивший в квалификационном раунде
 18 обладателей кубка из ассоциаций 1-18 мест
 2 клуба, занявшие третьи места в ассоциациях 7-8 мест (Россия и Чехия)
 5 клубов, занявшие четвёртые места в ассоциациях 4-8 мест
 8 клубов, занявшие пятые места в ассоциациях 1-8 мест (от Франции и Англии — обладатели Кубка Лиги)
 3 клуба, занявшие шестые места в ассоциациях 1-3 мест (Испания, Италия и Германия)
 3 победителя Кубка Интертото 2001
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2001/2002
Второй раунд
 48 клубов, победивших в первом раунде
Третий раунд
 24 клуба, победивших во втором раунде
 8 клубов, занявших третьи места на первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2001/2002
Четвёртый раунд
 16 команд, победивших в третьем раунде
Плей-офф
 8 команд, победивших в четвёртом раунде, играют четвертьфиналы, полуфиналы и финал

Список участников 
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 ОК: обладатели национального кубка
 ФК: финалисты национального кубка
 ОКЛ: обладатели кубка Лиги
 н-е: место в национальном чемпионате
 ФП: Фейр-плей
 ИТ: победители Кубка Интертото
 ЛЧ: перешедшие из Лиги чемпионов
 1ГЭ: занявшие третьи места на групповом этапе
 О-3: проигравшие в третьем квалиффикационном раунде

Квалификационный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвёртый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 2001/02 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 2001/02 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 2001/02 на сайте RSSSF

Сезон 2001/02
Футбол в Европе в 2001 году
Футбол в Европе в 2002 году